Vélez Sarsfield peut désigner :
 Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875), homme politique et juriste argentin, auteur du code civil de son pays ;
 le Club Atlético Vélez Sarsfield, club de football de Buenos Aires ;
 Vélez Sarsfield, un des quarante-huit quartiers de Buenos Aires.